Die mexikanische Formel-4-Meisterschaft 2015/16 (offiziell Fórmula 4 NACAM Championship 2015-16) war die erste Saison der mexikanischen Formel-4-Meisterschaft.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Mygale M14-F4. Als Motor kam der Ford 1,6-Liter-EcoBoost zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Anmerkungen

Rennkalender 

Der Rennkalender wurde am 19. Juli 2015 veröffentlicht, alle Rennen fanden in Mexiko statt. Das Eröffnungsrennen, das nicht zur Meisterschaft zählte, fand im Rahmenprogramm des Großen Preises von Mexiko statt. Der Kalender wurde nach diesem Rennwochenende noch insgesamt fünf Mal aktualisiert, die letzte Version wurde im April 2016 veröffentlicht.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten neun des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, bzw. 2 Punkte, alle ab dem zehnten Platz erhielten einen Punkt insofern sie das Ziel erreicht haben. Der schnellste Fahrer des ersten Qualifyings erhielt fünf Bonuspunkte für die Pole-Position. Für die schnellste Runde im Rennen gab es ebenfalls einen Bonuspunkt. Fahrer, die nicht mit einer Lizenz vom Kontinent Amerika antraten, waren nicht punktberechtigt und wurden als Gastfahrer angesehen.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der mexikanischen Formel-4-Meisterschaft (spanisch)

Einzelnachweise 

2015/16
Motorsportsaison 2015
Motorsportsaison 2016